ТУ6 — тепловоз узкоколейный 6 типа:

 ТУ6
 ТУ6СПА